DNA Tour (álbum) - da cantora brasileira Wanessa
 DNA Tour (turnê de Wanessa)
 DNA Tour (turnê de Little Mix)